Der Dreiband-Weltcup 2009/1 war das erste von fünf Turnieren der Saison 2009 in der Sparte Karambolage und fand vom 19. bis 25. Januar 2009 im „Congrescentrum ’t Meulengat“ in Sluiskil in der niederländischen Provinz Zeeland statt. Es war das 24. Weltcupturnier in den Niederlanden.

Geschichte 
Mit 150 wurde in Sluiskil ein neuer Teilnehmerrekord für Weltcup-Turniere aufgestellt. Wie schon im letzten Jahr scheiterte der überlegene Gesamtweltcup-Sieger des Vorjahres Dick Jaspers bereits sehr früh. Und wieder war es der Belgier Jozef Philipoom, der den Lokalmatador aus dem Turnier warf. Philipoom spielte ein sehr gutes Turnier und kam durch einen Sieg gegen Rekord-Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl im Halbfinale ins Finale. Hier war der Gegner sein Landsmann Frédéric Caudron. Dieser ließ Philipoom bei seinem glatten 3:0 Satzsieg aber keine Chance auf den Titel.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Sluiskil wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Marco Zanetti
  Kim Kyung-roul
  Martin Horn
  Roland Forthomme
  Ramón Rodriguez
  Eddy Merckx
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury

Wildcardspieler:
2 × organisierender Verband:  Jean Paul de Bruijn,  Glenn Hofman
1 × CEB:  Christian Rudolph
2 × CPB:  Alexander Salazar,  Javier Teran
2 × ACBC:  Tatsuo Arai,  Dương Anh Vũ
1 × UMB:  Filipos Kasidokostas

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2009/2
 Dreiband-Weltcup 2009/3
 Dreiband-Weltcup 2009/4
 Dreiband-Weltcup 2009/5

2009 1
Billardturnier in Terneuzen
Karambolageveranstaltung 2009